Анте Томић може да се односи на:

 Анте Томић (књижевник) (1970), хрватски књижевник и новинар.
 Анте Томић (фудбалер) (1983), хрватски фудбалер.
 Анте Томић (кошаркаш) (1987), хрватски кошаркаш.